Dziewczyna z oceanu (ang. Ocean Girl, 1994-1997) – australijski serial dla młodzieży.  Emitowany w Polsce w TVP1 oraz na kanale MiniMax/ZigZap w wersji lektorskiej. Główną rolę – Neri – zagrała aktorka polskiego pochodzenia Marzena Godecki.

Opis fabuły 
Neri jest tajemniczą dziewczyną, która żyje na pobliskiej wyspie, wspaniale pływa i potrafi komunikować się z wielorybami. W tym samym czasie, w głębi oceanu powstaje podwodna baza badawcza-podwodne miasto. W oceanicznym mieście działa szkoła dla nastolatków. Neri zaprzyjaźnia się z dwoma nastolatkami z bazy. Razem z nimi Neri chce ocalić Charliego – wieloryba.

Obsada 
 Marzena Godecki jako Neri (wszystkie 78 odcinków)
 David Hoflin jako Jason Bates (78)
 Jeffrey Walker jako Brett Bates (78)
 Alex Pinder jako dr Winston Seth (78)
 Nina Landis jako H.E.L.E.N. (78)
 Liz Burch jako dr Dianne Bates #2 (52)
 Brooke Anderson jako Cassandra „Cass” Clayborn (51)
 Nicholas Bell jako dr Hellegren (41)
 Tony Briggs jako Dave Hartley (37)
 Lauren Hewett jako Mera (30)
 Miki Oikawa jako pierwszy oficer (27)
 Kerry Armstrong jako dr Dianne Bates #1 (26)
 Sudi de Winter jako Benny Malcovitch (26)
 Joel De Carteret jako Froggy (26)
 Cassandra Magrath jako Zoe (26)
 George Henare jako Malakat (26)
 Tharini Mudaliar jako Shersheba (26)
 Bruce Hughes jako komandor Wellington (26)
 Nadja Kostich jako Kellar (26)
 Jacalyn Prince jako Vanessa (25)
 Joelene Crnogorac jako Lena Hellegren (25)
 Olivia Hiddlestone jako Sallyanne Taylor (25)
 Verity Colquhoun jako Morgan Clayborn (25)
 Jeremy Angerson jako Kal (24)
 Damien Bodie jako Louis Danton (23)
 Mark Neal jako agent Jake Shelby (23)
 Brenda Monaghan jako agentka Elly Hauser (22)
 Paul Sonkkila jako Richter (21)

Wersja polska (lektor) 
Wersja polska: TELEWIZJA POLSKA
Tekst: na podstawie tłumaczenia Juliusza Szeniawskiego – Krzysztof Mielańczuk
Czytał: Krzysztof Mielańczuk

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Australijskie telewizyjne seriale fantastyczne
Australijskie telewizyjne seriale przygodowe
Australijskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 1994
Seriale telewizyjne zakończone w 2006
Telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Programy telewizji Network Ten